Bakhuizen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Reinier Cornelis Bakhuizen van den Brink Sr.
 Reinier Cornelis Bakhuizen van den Brink